Аэропорт Мемминген (Альгой) (, также , , ) — пассажирский аэропорт возле города Меммингена (Бавария, ФРГ) в регионе Альгой ().

Наиболее высоко расположенный из аэропортов Германии (633 метра над уровнем моря). Обслуживает регулярные и чартерные рейсы в основном бюджетных авиакомпаний.

Направления и авиакомпании 
Аэропорт обслуживает международные рейсы в  несколько десятков аэропортов Европы.. 

Рейсы выполняются авиакомпаниями Ryanair, Wizz Air, flytouropa/Avanti Air и Germania и др.  

В 2015 г. Wizz Air выполняет авиарейсы: Вильнюс (VNO), Киев Жуляны (IEV), Белград (BEG), Скопье (SKP), Клуж-Напока (CLJ), София (SOF),  Тимишоара (TSR), Тыргу Муреш (TGR), Тузла (Босния) (TZL) и другие.

С 3 марта 2016 выполняются рейсы из Москвы (Внуково) компанией Победа (больше не выполняются).

Наземное сообщение 
Аэропорт находится в четырёх километрах восточнее Меммингена и в ста десяти километрах западнее центра Мюнхена.

Регулярное автобусное сообщение с Мюнхеном, Ульмом, Ландсбергом-на-Лехе, Аугсбургом, Нюрнбергом, Ингольштадтом.

Аэропорт расположен неподалёку от автобанов A7 (Хандевит — Фюссен) и A96 (Мюнхен — Линдау).

Общественный транспорт: автобус от железнодорожного вокзала Мемминген (Memmingen Bahnhof).

См. также 
 Мюнхен (аэропорт)
 Ryanair

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт аэропорта
 http://airport.airlines-inform.ru/Memmingen.html

Аэропорты Баварии
Здания и сооружения Меммингена